Старый Дзиков (, ) — деревня на юго-востоке Польши, в Любачувском повяте Подкарпатского воеводства. Центр гмины «Старый Дзиков».

География 
Расположен в примерно 17 км к северо-западу от Любачува и в 71 км к востоку от Жешува.

История 
Первое упоминание Старого Дзикова встречается в летописи Яна Длугоша, датируемой 1469 годом, тогда деревня принадлежала роду Рамшув. В начале XVI века деревню приобрёл губернатор Станислав Одровонж. В конце XVI века деревня на короткое время была собственностью Польской короны, а затем была вскоре снова выкуплена следующими дворянскими родами: Сенявские, Чарторыйские, Замойские и Тарновские. Старый Дзиков утратил свои городские привилегии во время раздела Польши в 1772 году. До Второй мировой войны в Старом Дзикове проживало примерно 2500 человек.

После вторжения в Польшу в 1939 году немцы разрушили местную синагогу. В июне 1940 года за городом был организован концентрационный лагерь, в который было перевезено около 1000 заключённых из лагеря в Цешанув. Он был частью системы лагерей Люблинской резервации, связанной с Белжецем до окончательного решения еврейского вопроса. В ноябре 1940 года лагерь в Старом Дзикове был ликвидирован, и все его заключённые отправились пешком в неизвестном направлении. Всего лишь 100 местных евреев пережили холокост. Украинская община была выселена в 1947 году. Их прежнее присутствие в этом регионе было отмечено церковью Объединения в 1904 году.

В 2007 году Анджей Вайда, польский кинорежиссёр и продюсер, использовал эту деревню при съёмках своего фильма «Катынь» о Катынском расстреле.

Начало образования в Старом Дзикове восходит к 1830 году, когда при греко-католической церкви была основана приходская школа, учителем которой был прил. Симеон Морчило.

В 1867 году была основана государственная тривиальная школа. Полезным архивным источником для изучения истории образования в Галисии являются австрийские Шематизмы Галисии и Лодомерии, в которых приводится список народных школ вместе с именами их учителей. Сельские школы изначально были только мужскими, а с 1890 г. стали смешанными (совместное обучение).

Первоначально, в 1867—1874 годах, преподавательская должность была вакантной. Первым учителем был Юзеф Гечек. В 1874—1901 годах в школе был один класс, в 1901—1925 годах (2-класс), в 1925—1927 годах (3-класс), в 1927—1930 годах (4-класс), в 1930—1937 годы (5-й класс), в 1937—1939 годах (6-й класс). С 1898 г. в школе появились штатные помощники учителей.

 Ведущие преподаватели

 1867—1874 гг. работа вакантна.
 1874—1875 гг. Джозеф Готек.
 1875—1876 гг. работа вакантна.
 1876—1885 гг. Влодзимеж Ференцевич.
 1885—1887 гг. Мария Сикорская.
 1887—1892 гг. Паулина Блажкевич.
 1892—1895 гг. Паулина Вернер.
 1895—1897 гг. Ян Корибутяк.
 1897—1901 гг. Мария Цечкевич.
 1901—1903 гг. Ян Цваклински.
 1903—1907 гг. Болеслав Ярошевский.
 1907—1908 гг. Изабелла Крогулецкая.
 1908—1912 гг. Антони Войчак.
 1913—1914 гг. Изабелла Крогулецкая.
 1922—1924 гг. Францишек Озимек.
 
 
 
 
 Старый Дзикув изначально принадлежал приходу в Олешицах. Во второй половине XVII века часовня св. Святой Троицы, где служил священником с 1707 года. Приход в Старом Дзикове был основан в 1781 году. Церковь прихода с. св. Троицкая, кирпичная, позднего барокко, возведена в 1781 году. от основания Адама Чарторыйского, восстановлен в 1896 г., расширен в 1937 г. (добавлен трансепт), отремонтирован в 1975 году. В церкви установлены мемориальные доски, посвященные памяти воинов Войска Польского, партизан Армии Крайовой и Крестьянских батальонов, а также жителей села, убитыхНемцы , НКВД и УПА. Рядом кирпичный пресвитерий начала 20 века. В западной части села разрушенная греко-католическая церковь св. Димитров, кирпичный, построен в 1904 году в неовизантийском стиле. Рядом с церковью находится кирпичная колокольня с воротами, а рядом — кирпичная пресвитерия того же периода. В застройках поселка есть несколько деревянных домов начала 20 века, несколько старинных часовен и полуразрушенное здание бывшей синагоги.с рубежа 19 и 20 веков Рядом со зданием Управления коммуны остатки садов бывшего господского дома. В средние века здесь был укрепленный замок, а позже на пересечении улиц Тадеуша Костюшко и Николая Коперника был построен охотничий особняк. Среди садов в конце 19 века была построена пивоварня, которая сгорела в 1960-х годах. До 1914 года усадебные земли были частично разделены. От некогда великолепного садового комплекса остались заросший пруд у входа в усадебный дом, одиночные деревья и остатки старинной липовой аллеи, которой более 300 лет.

Примечания 

Населённые пункты Подкарпатского воеводства